Allens Run steht für:

 Allens Run (Kent Lake), einen Fluss im Bundesstaat Virginia, Vereinigte Staaten
 Allens Fresh Run, eine Bucht im Bundesstaat Maryland, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Allen Run